UFC 286: Edwards vs. Usman 3 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 18 марта 2023 года на спортивной арене «The O2 Arena» в городе Лондон, Англия, Великобритания.

В главном бою вечера Леон Эдвардс победил Камару Усмана решением большинства судей и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В соглавном бою Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

Подготовка турнира

Главные события турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой-реванш за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион британец ямайского происхождения Леон Эдвардс и бывший чемпион этой весовой категории американец нигерийского происхождения Камару Усман (#1 в рейтинге).

В качестве соглавного события запланирован бой в лёгком весе, в котором должны встретиться бывший временный чемпион UFC  в лёгком весе (а также бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе) американец Джастин Гейджи (#3 в рейтинге) и Рафаэль Физиев (#6 в рейтинге).

Анонсированные бои 

[*] Указаная позиция Шора в рейтинге легчайшего весе (сменил весовую категорию на полулёгкую)

Церемония взвешивания 
30Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[**] Малколм Гордон не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории (превысил лимит на 3,5 фунта) и заплатит 30% от гонорара в пользу соперника

[***] Колби Ковингтон, страховавший главный бой вечера, успешно уложился в лимит полусреднего веса, показав на весах 170 фунтов (77,11 кг)

Результаты турнира 

*** Рефери снял с Эдвардса одно очко в 3-м раунде за хватание сетки руками.

**** Рефери снял с Герберта одно очко в 3-м раунде за повторяющиеся запрещённые удары.

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джастин Гейджи vs. Рафаэль Физиев
 Выступление вечера: Гуннар Нельсон и Джейк Хадли

Последствия турнира

См. также 

 2023 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC